Mesterholdenes Europa Cup finale 1969 var en fodboldkamp der blev spillet den 28. maj 1969. Kampen blev spillet foran 31.782 tilskuere på Santiago Bernabéu i Madrid, og skulle finde vinderen af Mesterholdenes Europa Cup 1968-69. De deltagende hold var holandske Ajax Amsterdam og italienske AC Milan. Det var kulminationen på den 14. udgave af Europa Cuppen, siden etableringen af Europas fineste turnering for klubhold i 1955. 

Ajax var for første gang nået frem til finalen. For Milan var det tredje gang, da de i 1963 vandt finalen over Benfica som største resultat. 

Pierino Prati bragte i den 7. og 40. minut AC Milan foran med 2-0. 15 minutter inde i 2. halvleg reducerer Velibor Vasović på straffespark, men syv minutter senere scorer Sormani til 3-1. Prati lavede sit tredje mål til slutresultatet 4-1 til italienerne.

Kampen blev ledet af den spanske dommer José Maria Ortiz de Mendibíl.

Kampen

Detaljer

Eksterne henvisninger 
 European Champion Clubs' Cup 1968/69  på UEFAs hjemmeside

Referencer 

1969
AC Milan
AFC Ajax
Fodbold i 1969
Sport i Madrid